Алексей Якимович:
 Якимович, Алексей Александрович (1857—1919) — артиллерист, генерал-лейтенант русской армии, один из авторов «ЭСБЕ»
 Якимович, Алексей Николаевич (род. 1949) — белорусский писатель и драматург, педагог.
 Примечания